CQL steht als Abkürzung für:
 Cassandra Query Language, eine Anfragesprache für Apache Cassandra
 Chess Query Language, eine Anfragesprache für Spielsituationen beim Schach
 CIM Query Language, eine Anfragesprache für das Common Information Model
 Contextual Query Language (ehemals Common Query Language), eine Anfragesprache im Rahmen von Z39.50 International Next Generation
 Continuous Query Language, eine Anfragesprache für Datenströme

CQL